Haarbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Ako Haarbeck (1932–2017), deutscher evangelischer Pfarrer und Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche
 Hermann Haarbeck (1901–1975), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Seminardirektor
 Lina Haarbeck (1871–1954), deutsche Schriftstellerin
 Theodor Haarbeck (1846–1923), deutscher Theologe der Gemeinschaftsbewegung